Oqorut bezeichnet:
 Oqorut (Berg, Kangaatsiaq, östlich), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Oqorut (Berg, Kangaatsiaq, westlich), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland